Яков Эхелевич (Ефимович) Выгодский (1857, Бобруйск — 1941, Вильнюс) — российский и литовский врач, еврейский общественный и политический деятель.

Биография 
Родился в хасидской семье. Был старшим из семи братьев. Его отец занимался продажей экипировки для Русской императорской армии в Вильне. Окончил Военно-медицинскую академию. C 1884 года работал врачом в Вильне. Занимался частной практикой, затем был главврачом еврейской больницы на Зверинце.

Занимался также общественной деятельностью, будучи одним из основателей еврейского врачебного кружка в Вильне.

Во время Первой мировой войны и германской оккупации Вильно был на некоторое время отправлен немцами в лагерь за то, что призывал не платить наложенную немцами контрибуцию.

C 11 ноября 1918 по апрель 1919 года входил в литовское правительство как министр по еврейским делам.

После окончания польско-литовской войны Вильно отошёл Срединной Литве, которая в 1922 году вошла в состав Польши. В 1922 году Выгодский был избран в польский Сейм от блока национальных меньшинств. Был переизбран в Сейм в 1928 году.

Автор нескольких мемуарных книг на идише.

В 1940 году возглавлял помощь еврейским беженцам из оккупированной немцами части Польши.

С началом Великой Отечественной войны, 24 июня 1941 Вильнюс был оккупирован немецкими войсками. Выгодский входил в состав юденрата, но после того как стал протестовать против проводимой немцами политики, 24 августа 1941 года он был арестован. Умер в Лукишкской тюрьме в конце 1941 года.

Семья 
 Жена — Елена Семёновна Выгодская (в девичестве Ядловкина).
 Дочь — писательница Александра Яковлевна Бруштейн.
 Внучка — балетмейстер  Надежда Надеждина.
 Сын — Семён (Шимон) Яковлевич Выгодский (25 октября 1892 — 1956), советский инженер-гидростроитель, автор монографий «Гидротехнические бетоны» (1937), «Методы контроля бетона в гидротехнических сооружениях» (1940), «Что нужно знать бетонщику» (1950), «Исследование работы железобетонных облицовок деривационных каналов, основы их конструирования и возведения» (1953).
 Брат — офтальмолог и учёный-медик, заведующий кафедрой глазных болезней Ленинградского института усовершенствования врачей (1927—1937) Гавриил Ефимович Выгодский (1863—1939). Его сын — историк Александр Гаврилович Выгодский (1915 — октябрь 1941, пропал без вести).
 Брат — Лазарь Эхелевич Выгодский (1868—?), врач-оторинолагинголог в Императорском клиническом институте Великой княгини Елены Павловны.

Сочинения 
 Ин штурем (В бурю). 1921.
 Ин гейнем (В аду). 1927.
 Ин Самбатиен. 1931.

Дополнительная информация 
 Я. Е. Выгодский — один из главных персонажей автобиографической трилогии А. Я. Бруштейн «Дорога уходит в даль». Там он выведен под фамилией Яновский.

Примечания

Ссылки 
 Шошана Гельцер. Жизнь и деятельность доктора Якова Выгодского
 Первый в мире союз врачей-евреев (г. Вильно)
 Wygodzki, Jakub 

Медики Российской империи
Медики Литвы
Выпускники Императорской медико-хирургической академии
Мемуаристы Российской империи
Мемуаристы Литвы
Депутаты Сейма Польши
Писатели на идише
Вильнюсское гетто
Жертвы Холокоста
Деятели еврейских общественных организаций
Министры Литвы
Узники гетто в Литве